L'anglicisme  peut désigner : 
 la zone de saut en parachutisme
 un film, Drop Zone de 1994